Jméno a příjmení David Stone nosí více osobností:

 David Stone (politik) (1770–1818) – americký senátor a guvernér Severní Karolíny
 David Stone (fotbalista) (* 1942) – anglický fotbalista
 David Stone (hudebník) (* 1952) – kanadský hudebník, klávesista
 David Stone (kouzelník) (* 1972) – francouzský kouzelník
 David Lee Stone (* 1978) – anglický spisovatel
 David Stone (cyklista) (* 1981) – britský cyklista, paralympijský vítěz